Пётр Ива́щенко: Иващенко, Пётр Александрович (Пётр Гланц, род. 1976) — актёр дубляжа, создатель авторских кинопереводов.
 Иващенко, Пётр Семёнович (1846 — около 1880-х) — русский филолог.